Стефаун Сигюрдссон (, также известен как Стефаун фрау Хвитадаль (, ); ) — исландский поэт; один из ведущих поэтов-неоромантиков в исландской литературе.

Биография 
Стефаун Сигюрдссон родился 11 октября 1887 года в городе Хоульмавике в семье плотника Сигюрдюра Сигюрдссона (), который специализировался на строительстве и ремонте церквей, и Гвюдрун Йоунсдоуттир (), домохозяйки. Его родители считаются одними из основателей города, а Стефаун стал первым ребёнком, рождённым в нём.

Сначала он жил Хоульмавике, затем был отправлен на  воспитание к своему двоюродному брату на ферму Стоура-Фьярарходн на Страндир. Позже Стефауна забрали в приёмную семью в Сёйрбайр в Хвитадалюр, где у него появился доступ к образованию и книгам. Читать книги Стефауну понравилось больше, чем работать у брата на ферме. Именно в Хвитадалюре, когда ему было всего 12 лет, Стефаун стал сочинять стихи (самый ранний из сохранившихся стихов датирован 1899 годом).

В 1902 году Стефаун отправился на юг в Рейкьявик, чтобы получить образование, но из-за денежных проблем ему пришлось вернуться обратно на запад, теперь уже в Исафьордюр, где он устроился работать учеником печатника в издательство «Vestra». В начале 1906 года Стефаун случайно упал с крутой лестницы. Перелом, который он получил от падения, не заживал долгое время, и ему пришлось ходить с тростью. В конце 1906 года, хромой, он уезжает из Исафьордюра домой, так и не завершив учёбу у печатника. В феврале 1907 года молодой поэт Стефаун заболел туберкулёзом костей, что не пошло на пользу его поломанной ноге, и в 19 лет он потерял ступню выше щиколотки. После потери ноги он долгое время не мог устроиться на работу, хотя ему и был сделан деревянный протез, как это было принято в то время. Протез имел сложную систему кожаных креплений, которые располагались на спине и полностью облегали культю до колена. Культя часто воспалялась и болела, и эта боль преследовала поэта всю жизнь.

В последующие годы Стефаун много скитался по Исландии, но так и не смог найти постоянную работу. Летом 1912 года вместе с Тоурбергюром Тоурдарсоном (который в будущем стал известным исландским писателем) он работал рабочим  на засолке сельди в Акюрейри. Осенью 1912 года Стефаун решил отправиться в Норвегию и попытать счастья там. В Норвегии он какое-то время работал рабочим на верфи, затем снова заболел туберкулёзом, и ему пришлось лечиться в санатории.

Домой в Исландию он вернулся в 1915 году очень больным и какое-то время находил прибежище в Унюхусе (, ), известном в начале 20 века как место проживания исландских авангардных писателей, художников и мыслителей. Именно там новое поколение исландских писателей, поэтов и художников левого толка встречалось и обсуждало судьбы своей нации и мира.

В 1919 году Стефаун женился на Сигридюр Йоунсдоуттир () и переехал жить на ферму возле в Бессатунга в Сёйрбайре, что в Даласисле. Их брак был весьма плодотворным, так как всего у них родилось 10 детей. Супруги проводили большую часть времени у себя на ферме, лишь изредка наведываясь в окружающие усадьбы. Так Стефаун иногда бывал в гостях на ферме возле Миклагардюра, где у приёмной матери жил Стейдн Стейнарр, который впоследствии стал одним из самых влиятельных исландских поэтов XX века и ведущим поэтом-модернистом в Исландии.

Когда в 1930 году Стейдн Стейнарр подхватил в Рейкьявике полиомиелит, после которого у него парализовало левую руку и частично левую сторону тела, то Стефаун, прознав о беде Стейдна, решил помочь ему, ссудив деньгами и отведя жить его к своему другу Эрлендюру, который в то время владел Унюхусом. Впоследствии в интервью, опубликованном в Nýja Helgafell в 1958 году, Стейдн Стейнарр рассказывал, что когда он в последний раз встречался со Стефауном из Хвитадалюра незадолго до его смерти в марте 1933 года, то Стефаун, прочитав три недавно опубликованных в журнале стихотворения Стейдна, сказал:

Я всегда знал, что в тебе что-то есть, что бы, черт возьми, люди ни говорили. Но ведь этих проклятых дураков было множество!

Творчество 
Свой первый первый сборник стихов «Söngvar förumannsins» Стефаун опубликовал в октябре 1918 года. Этот сборник произвёл переворот в поэтической истории Исландии тем, что стихи большей частью были написаны от первого лица, так как сочинял их поэт о себе и для себя, что шло в разрез с исландской стихотворной традицией. Всего за свою жизнь Стефаун написал пять книг стихов, последняя из которых, «Anno domini», вышла в виде литературного приложения к журналу:
 Söngvar förumannsins (). — Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg, 1918. — 94 bls.
 Óður einyrkjans (). — Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg, 1921. — 94 bls.
 Heilög kirkja (). — Reykjavík: Acta, 1924. — 62 bls.
 Helsingjar (). — Reykjavík: Félagsprentsmiðjan, 1927. — 112 bls.
 Anno domini (). — Reykjavík: Perlur, 1930. — 56 bls.

Литература 
Норвежский филолог, переводчик и поэт Ивар Оргланд, известный своими исследованиями исландской культуры и литературы, написал двухтомную биографию Стефауна Сигюрдссона:
 
 
Первый том был издан в Исландии в 1962 году в переводе на исландский язык Бальдюра Йоунссона и Йоуханны Йоуханнсдоуттир. Второй том был издан на норвежском в Норвегии в 1969 году, а в 1990 году был опубликован в Исландии в переводе Стейндора Стейндоурссона.

О Стефауне также писали известные исландские писатели Тоурбергюр Тоурдарсон в книге «Í Unuhúsi. Fært í letur eftir frásögn Stefáns frá Hvítadal» и Халльдор Лакснесс в книге «Af skáldum».

Примечания